Cirrhineris pulchra är en ringmaskart som beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1881. Cirrhineris pulchra ingår i släktet Cirrhineris och familjen Cirratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pulchra